GOE, GOES o Goes puede significar:

Grupo de Operaciones Especiales 
 Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Argentina.
 Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Misiones, Argentina.
 Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Colombia.
 Grupos de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra de España
 Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Federal de México.
 Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Ecuador.
 Grupo de Operações Especiais, unidad especial de la Polícia de Segurança Pública de Portugal.

Otros 
 Gran Oriente Español, organización masónica asumida en 2001 por la Gran Logia de España.

Biología 

 GOE (del inglés, Great Oxygenation Event), cambio medioambiental importante.

Goes 
 Goès, poblado y comuna del departamento de Pirineos Atlánticos (Francia).
 Goes, localidad y municipio de la provincia de Zelanda (Países Bajos).
 GOES (del inglés Geostationary Operational Environmental Satellite), sistema estadounidense de satélites meteorológicos.
 GOES (Grupo Operativo Especial de Seguridad), una de las dos unidades de élite del Cuerpo Nacional de Policía de España.
 Goes (Club Atlético Goes), de Montevideo (Uruguay).
 Goes, barrio de Montevideo (Uruguay).